

Personnalités politiques 
 John Morris (1931-), politicien britannique.

Sport 
  (1950-), joueur de soccer néo-zélandais et directeur de l'École de grammaire d'Auckland ;
 John Scott Morris (1955-), lanceur de la MLB de 1977 à 1994, connu aussi sous le nom de Jack Morris ;
  (1961-), voltigeur de la LMB de 1986 à 1992 ;
  (1941-), lanceur de la MLB de 1966 à 1974 ;
  (1873-?), joueur britannique de football de niveau collégial et professionnel ;
  (1836-1895), dresseur équestre du  ;
  (1964-), joueur de cricket britannique.
 John Morris (1978-), joueur de curling ;
 John Morris (1980-), joueur australien de rugby.

Arts et culture 
  (1916-1999), animateur de télévision pour enfants britannique ;
 John Morris Reeves (1909-1978), écrivain britannique dont le pseudonyme était James Reeves ;
 John Morris, (1926-2018), compositeur de musiques de films et d’œuvres télévisuelles ;
 John G. Morris (1916-2017), photographe américain ;
 John Morris (1984-), acteur qui prêta sa voix à Andy dans Toy Story, Toy Story 2 et Toy Story 3.

Personnalités militaires 
 Le capitaine  (1842-1902), officier de marine britannique ;
  (1921-2013), général de l'armée américaine ;
 John Morris (pirate) (actif 1663-1672) Pirate puis corsaire britannique, il servit avec Christopher Myngs et Henry Morgan.

Sciences 
 John Morris (1810-1886), géologue anglais ;
  (1914-1993), géologue anglais ;
  (1946-), scientifique américain partisan du créationnisme ;
  (1803-1895), entomologiste américain.

Autres 
 John Morris (1913-1977), historien anglais ;
  (1745–1819), industriel gallois.